Ziggy Stardust est un personnage fictif conçu et interprété par David Bowie au début des années 1970, éponyme de :
 , souvent abrégé en Ziggy Stardust, cinquième album du compositeur, paru le  ;
 , une des chansons de cet album ;
 la tournée  qui s'est ensuivie en 1972 et 1973 ;
 le film-documentaire de l'ultime concert ce cette tournée, , de D. A. Pennebaker (1983) ;
 la bande originale de ce film,  (1983).